Маттес () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Маттес, Вильгельм (1889—1973) — немецкий музыкальный критик.
 Маттес, Роланд (1950—2019) — немецкий пловец.
 Маттес, Эва (род. 1954) — немецкая актриса и певица.